Bean steht für:
 Bean (Name), einen Namen; zu Namensträgern siehe dort
 Bean (Kent), einen Ort in England
 Bean (Software), ein Textverarbeitungsprogramm
 (13606) Bean, Asteroid des Hauptgürtels
 Bean Cars, einen britischen Automobilhersteller
 Bean – Der ultimative Katastrophenfilm, eine Filmkomödie aus dem Jahr 1997
 Blue-rubber-bleb-naevus-Syndrom (Bean-Syndrom)
 Travis Bean, US-amerikanischer E-Bass-Hersteller
 Riding Bean, japanischer Anime-Film
 Bean-Chamberlain Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

im NRHP gelistete Objekte:
 Bean Cemetery, in Lincoln, Arkansas, ID-Nr. 94000152
 Bean Hill Historic District, in Norwich, Connecticut, ID-Nr. 82001006
 Bean Lake Islands Archeological District, in Lake Mills, Wisconsin, ID-Nr. 82000673
 Bean-Newlee House, in Las Vegas, New Mexico, ID-Nr. 85002625

Siehe auch:
 Bean Lake
 Bean Island
 Beane
 McBean
 Mr. Bean, eine fiktive Figur